Салава́тская епа́рхия () — епархия Русской православной церкви в пределах городов Ишимбая, Кумертау, Мелеуза, Салавата и Сибая, а также Абзелиловского, Альшеевского, Аургазинского, Баймакского, Бижбулякского, Бурзянского, Давлекановского, Зианчуринского, Зилаирского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мелеузовского, Миякинского, Стерлибашевского, Фёдоровского, Хайбуллинского и Чишминского районов Республики Башкортостан. Входит в состав Башкортостанской митрополии.

История 
Учреждена решением Священного Синода 27 декабря 2011 года путём выделения части приходов из Уфимской епархии.. Административно включена в состав Башкортостанской митрополии.

В настоящее время в епархии насчитывается 86 приходов, действуют 23 церковно-приходские школы, православный военно-патриотический спортивный клуб «Димитрий Донской».

Епископы 
 Никон (Васюков) (27 декабря 2011 — 16 марта 2012) , митрополит Уфимский
 Николай (Субботин) (с 16 марта 2012)

Благочиния 
Епархия разделена на 10 церковных округов (По состоянию на октябрь 2022 года):
 Аургазинское благочиние
 Бижбулякское благочиние
 Ишимбайское благочиние
 Кумертауское благочиние
 Кушнаренковское благочиние
 Мелеузовское благочиние
 Прибельское благочиние
 Раевское благочиние
 Чишминское благочиние
 Монастырское благочиние

Монастыри 
 Марфо-Мариинский монастырь в селе Ира городского округа Кумертау (женский)
 Покровский монастырь в селе Дедово Фёдоровского района (мужской)
 Свято-Варваринский монастырь в деревне Скворчиха Ишимбайского района (женский). Открыт во имя блаженной Варвары Скворчихинской по постановлению Священного синода от 11 марта 2020 года.

События в епархии 
По благословению Преосвященнейшего епископа Салаватского и Кумертауского Николая в мае 2012 года в Салавате состоялся Пасхальный фестиваль-концерт православной духовной музыки. В фестивале приняли участие хор Свято-Троицкого храма города Ишимбая и храмовый хор церкви Дмитрия Донского города Салавата. На одной сцене с ними выступили светские хоры и исполнители Ишимбая, Салавата и Стерлитамака.

Фотогалерея храмов Салаватской епархии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Салаватской епархии
 Салаватская епархия на сайте Патриархия.ru

Религия в Салавате
Религия в Ишимбае
Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2011 году
 
Появились в 2011 году в России
2011 год в Башкортостане
2011 год в религии